Kellerhals Carrard mit Sitz in Bern ist eine der grössten und ältesten Anwaltskanzleien der Schweiz.

Geschichte 
Die Anfänge der Kanzlei gehen bis in die Jahre 1885 und 1919 zurück, als die Kanzleien Carrard & Associés bzw. Kellerhals & Partner gegründet wurden. 2015 fusionierten die bis dahin vor allem in Bern und Lausanne bekannten Kanzleien zu Kellerhals Carrard. Es folgten weitere Fusionen. Heute verfügt die Kanzlei über Standorte in Bern, Basel, Genf, Lausanne, Lugano, Sion und Zürich und ist mit Niederlassungen in Shanghai und Tokio vertreten. Mit rund 200 Anwälten und gegen 300 Mitarbeitenden ist sie die zweitgrößte Kanzlei der Schweiz.

Personen 

Franz Kellerhals
François Carrard (1938–2022)

Weblinks 
 Website von Kellerhals Carrard

Einzelnachweise 

Unternehmen (Bern)
Anwaltskanzlei (Schweiz)
Gegründet 2015